Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Żdanow – radziecki polityk
 Anton Żdanow – rosyjski hokeista
 Boris Żdanow – rosyjski rewolucjonista
 Ihor Żdanow – ukraiński polityk i analityk
 Ołeksandr Żdanow – ukraiński piłkarz
 Wasilij Żdanow – radziecki kolarz szosowy

Inne:
 Żdanow – dawna nazwa Mariupola